Sunny é um filme produzido na Índia, dirigido por Raj Khosla e lançado em 1984.

Filmes da Índia de 2008
Filmes em língua inglesa